Der Name Noirmoutier bezeichnet

 eine französische Atlantikinsel, siehe Île de Noirmoutier
 eine Stadt auf dieser Insel, siehe Noirmoutier-en-l’Île
 einen Kanton, der die Insel umfasst, siehe Kanton Noirmoutier-en-l’Île
 eine ehemalige Abtei auf der Insel, siehe Abtei Noirmoutier